Дисциплината 200 м съчетано при жените се проведе на 30 и 31 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м съчетано (жени)